Луштенице () — община в Среднечешском крае Чехии. Административно относится к району Млада-Болеслав. Площадь общины составляет 14,78 км². Центр общины располагается на высоте 209 м над уровнем моря. По данным национальной переписи населения 2006 года, в общине проживает 1852 человека.

На территории общины располагаются замок Луштенице, построенный в 1760 году и церковь святого Мартина.

Община Луштенице состоит из трёх деревень:
 Водеради — 104 человека
 Зелена — 338 человек
 Луштенице

История 
Первое письменное упоминание об общине датируется 1268 годом.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины

Населённые пункты Среднечешского края